Kostner ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Kostner (* 1999), italienischer Nordischer Kombinierer
 Alois Kostner (auch Luis Moler; 1856–1918), Grödner Fassmaler
 Carolina Kostner (* 1987), italienische Eiskunstläuferin
 Diego Kostner (* 1992), italienischer Eishockeyspieler
 Eduardo Rubio Kostner (* 1983), chilenischer Fußballspieler
 Erwin Kostner (* 1958), italienischer Eishockeyspieler und -trainer
 Florian Kostner (* 1979), italienischer Skilangläufer
 Isolde Kostner (* 1975), italienische Skirennläuferin
 Josef Kostner (1933–2017), italienischer Bildhauer und Dichter
 Julian Kostner (* 1993), italienischer Eishockeyspieler
 Michael Kostner (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Nadine Kostner (* 1992), italienische Skispringerin
 Norbert Kostner (* 1945), italienischer Koch
 Patrick Kostner (* 1988), österreichischer Fußballtorhüter
 Sandra Kostner (* 1974), deutsche Historikerin und Soziologin
 Simon Kostner (* 1990), italienischer Eishockeyspieler
 Thomas Kostner (* 1962), italienischer Eishockeyspieler und -trainer
 Walter Kostner (* 1947), italienischer Künstler und Comiczeichner

Siehe auch:
 Franz-Kostner-Hütte, Schutzhütte in den Dolomiten
 Costner
 Kastner